

Сюрек — річка в Удмуртії, права притока Вали
 Сюрек — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Сюрек — селище, Сюмсинський район, Удмуртія
 Сюрек — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь